Ога́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Тер-де-Люи и Кото-дю-Вик-Бий. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64077.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Бордо, в 20 км к северу от По.

На востоке коммуны протекает река Люи-де-Франс.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 140 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 86 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 68 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 68 активных жителей работали 67 человек (36 мужчин и 31 женщина), безработным был 1 мужчина. Среди 18 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Лаврентия (XII век)
 Мельница (1707 год)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи